Noseda ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Noseda (1869–1955), Schweizer Geistlicher und Apostolischer Administrator des Bistums Lugano und Pfarrer
 Andrea Noce Noseda (* 1978), Schweizer Schauspieler, Erzähler und Theaterregisseur
 Arianna Noseda (* 1997), italienische Ruderin
 Gianandrea Noseda (* 1964), italienischer Dirigent
 Giorgio Noseda (* 1938), Schweizer Arzt
 Irma Noseda (1946–2019), Schweizer Kunsthistorikerin
 John Noseda (1948–2022), Schweizer Rechtsanwalt, Tessiner Generalstaatsanwalt, Politiker (SP) und Grossrat